Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1969, die dreiundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 16. und dem 26. März 1969 in Montevideo, Uruguay statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays, die zum achten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele (insgesamt fanden 21 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1969.

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1969

1969
Sportveranstaltung in Montevideo
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1969